Die Deutschen Meisterschaften im Squash 1993 wurden parallel in einer Herren- und einer Damenkonkurrenz ausgetragen. Austragungsort war Hamburg.

Deutsche Meister wurden zum wiederholten Mal Hansi Wiens und Sabine Schöne. Für beide war es der sechste Titel in Folge.

Ergebnisse

Damen

Herren

Literatur 
 Ergebnisse ohne Bundesligen, Sport-Bild vom 27. Januar 1993, S. 43

1993
Sportveranstaltung 1993
Squashturnier in Hamburg